Trois Pistoles är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Bas-Saint-Laurent och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ottawa. Trois Pistoles ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Trois Pistoles är huvudsakligen platt, men åt nordost är den kuperad. Havet är nära Trois Pistoles åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Trois Pistoles. Runt Trois Pistoles är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Trois Pistoles är det största samhället i trakten.

Omgivningarna runt Trois Pistoles är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Québec